Aliança Democràtica Turnhalle de Namíbia (del nom en anglès Democratic Turnhalle Alliance), partit polític de Namíbia
 Conveni de doble imposició (del nom en anglès Double Tax Agreement), tractat internacional per a evitar el pagament d'un mateix impost a dos estats diferents